Billabong, type d'étendue d'eau d'Australie.

Billabong, équipementier sportif australien

Billabong creek, un petit cours d'eau de la Riverina qui se jette dans la rivière Edward, un bras du Murray à Moulamein.